Wilhelm VII. ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm VII. (Aquitanien), der Adler, Herzog (1039–1058)
 Wilhelm VII. (Auvergne), der Junge, Graf (1143–1155)
 Wilhelm VII. (Montferrat), Markgraf (1253–1290)
 Wilhelm VII. (Hessen-Kassel), Landgraf (1663–1670)